WBFAL liga 2014./15. je bilo treće izdanje Women Basketball Friendship Adriatic League. Sudjelovalo je pet klubova iz tri države, a prvakom je postala Ragusa iz Dubrovnika.

Sudionici 
  Trebinje 03, Trebinje
  Lovćen, Cetinje
  Nikšić 95, Nikšić
  Ragusa, Dubrovnik
  Vodice, Vodice

Ljestvica i rezultati

Ligaški dio

Za prvaka

Poveznice 
 MŽRKL liga 2014./15.
 A-1 hrvatska košarkaška liga za žene 2014./15.

Izvori 
 wbfal.com, kalendar i rezultati 2014./15. , pristupljeno 11. studenog 2015.
 wbfal.com, Ragusi trofej , pristupljeno 11. studenog 2015.
 eurobasket.com, stranica natjecanja

2014./15.